Ален IV Младший (Alain IV de Rohan, dit le Jeune) (1166—1205) — 4-й виконт Роган (с 1195).

Сын Алена III, которому наследовал.

Участвовал в Третьем крестовом походе (1189—1192).

Получил от короля Иоанна Безземельного земли в Англии — Свавосси и Фолборн, которые в 1199 году обменял барону Роджеру ля Зуш Эшби (Бельмейсу) (William la or le Zouche, Belmeis, 1st Baron of Ashby) на бретонские сеньории Племьё и Бодиё.

Первым браком был женат на Мабилле де Фужер (ум. до 1198), дочери Рауля II, барона де Фужера, великого сенешаля Бретани, и его жены Жанны де Доль. Известны шестеро их детей:
 Жоффруа (ум. 15 сентября 1221), 5-й виконт Роган
 Элоиза (ум. до 1259)
 Катерина (ум. не ранее 1259)
 Конан (ум. после 1213)
 Оливье I (ум. 1225/28), 6-й виконт Роган
 Ален V (ум. 1242), 7-й виконт Роган.

Вместе с женой основал аббатство Бонрепо.

Овдовев, женился на Екатерине, происхождение которой не выяснено. От неё - не известная по имени дочь.

Умер 27 октября 1205 года.

Примечания

Источники 
 BRITTANY NANTES, PORHOET, RENNES 
 Frédéric Morvan. Les Chevaliers bretons. Entre Plantagenets et Capétiens du milieu du XIIe au milieu du XIIIe siècle COOP Breizh 2014, ISBN 9782843466700.

Виконты де Роган
Участники Третьего крестового похода
Дом де Роган
Умершие 27 октября